Federica Carlota, condesa y burgravina de Dohna-Schlodien y Leistenau (Königsberg, Prusia, 3 de julio de 1738 - 21 de abril de 1785 o 1786) fue una aristócrata alemana que por matrimonio se convirtió en princesa de  Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck.

Biografía 

Federica era hija del conde Alberto Cristóbal de Dohna-Schlodien y Leistenau (1698-1752) y de la duquesa Sofía Enriqueta de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1698-1768).

Matrimonio y descendencia 
La condesa contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera, el 30 de mayo de 1754 en Königsberg, con su primo materno el príncipe Carlos Antonio de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1727-1759); tuvieron un solo hijo:
Federico Carlos de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1757-1816), casado con Federica de Schlieben. Fue abuelo del rey Cristián IX de Dinamarca y por él se convirtió en ancestro de los reyes de Dinamarca, Noruega, Grecia y Reino Unido. 

Años después de la muerte de su primer esposo, se casó por segunda vez el 21 de mayo de 1777 con el conde Federico Detlev de Moltke (1750-1825). No tuvieron descendencia.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Alemania del siglo XVIII
Duques de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck
Nobles de Dinamarca del siglo XVIII
Danesas del siglo XVIII
Casa de Dohna